«Робота Плюс» — українська торговельна марка, що надає широкий спектр послуг на ринку працевлаштування. Засновники - Наталія Олександрівна Ковріна та Євген Олександрович Коврін.

Історія 
Заснована 29 липня 1996 року. Першим друкованим виданням, випущеним компанією, став тижневик «Пропоную роботу». У 1999 році засновано рекрутингове агентство «Пропоную роботу». У 2002 році розпочали свою роботу сайти rabotaplus.com.ua і pro-robotu.com.ua.  7 червня 2005 компанія «Робота Плюс» засновує газету «Срочно требуются!». Тоді ж, один із засновників Євген Олександрович Коврін лишає компанію, а Наталія Олександрівна Ковріна, засновник та генеральний директор, продовжує далі розвивати компанію «Робота Плюс». Тижневик «Робота для жінок» було засновано 12 вересня 2006 року. У 2006 році запущений сайт ladyjob.com.ua. 7 вересня 2007 заснований тижневик «Робота в Києві». 15 березня 2010 заснована газета «Пропонуємо оголошення про товари та послуги нашого міста». У цьому ж році запущений сайт рекрутингового агентства prorobotu.net.ua. За ініціативою Наталії Олександрівни Ковріної Уяник 23 січня 2017 відбулося об'єднання сайтів www.rabotaplus.ua і www.jobs.ua в один Всеукраїнський портал з працевлаштування Jobs.ua.

Діяльність 
Робота Плюс® випускає друковані видання, розвиває спеціалізовані Інтернет-сайти з працевлаштування (пошуку та підбору персоналу), займається суспільно корисною діяльністю. Детальніше про компанію.

Видання 
 Тижневик «Пропоную роботу»/«Навчання та професійні курси»
 Газета «Терміново потрібні!»
 Тижневик «Робота для жінок» (більше не видається)
 Тижневик «Робота в Києві» (більше не видається)
 Газета «Пропонуємо оголошення про товари та послуги нашого міста» (більше не видається)

Поширювались видання у таких регіонах, як Київ, Київська область, Чернігів, Житомир, Вінниця, за передплатою по всій території України.

Інші проєкти 
 Сайт з працевлаштування «Jobs.ua» 
 Рекрутингове агентство «Пропоную Роботу» (більше не працює)

Нагороди 

З 1996 року Робота Плюс® сприяла працевлаштуванню мільйонів спеціалістів і за це отримала нагороди: подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок в сфері працевлаштування та підтримки засобів масової інформації; колектив компанії неодноразово був нагороджений дипломами Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» в номінації «За активну роль в розвитку українського ринку засобів масової інформації в сфері працевлаштування та освіти»; тижневик «Пропоную роботу» нагороджений медаллю «Незалежність України» від Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна»; видання щороку з 2002 р. отримує найвищу нагороду у сфері журналістики «Золоте перо» від Міжнародного рейтингового конкурсу засобів масової інформації.

У 2007 та 2008 роках компанія «Робота Плюс» і видання («Пропоную роботу», «Робота для жінок», «Срочно требуются!») стали лауреатами та переможцями Всеукраїнського конкурсу «Найкращий вітчизняний товар року» і отримали кубки, дипломи та медалі в номінації «Засоби масової інформації».

За всі роки роботи компанія «Робота Плюс» отримала безліч дипломів. Це такі номінації як:
 «За вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти»;
 «За внесок у розвиток інтелектуального потенціалу України»;
 «За плідну організаторську роботу по інноваційному оновленню процесу навчання і виховання молоді»;
 «За профорієнтаційну роботу серед молоді»;
 «За плідну співпрацю та партнерство» тощо.

За меценатство компанія нагороджена: Почесною Грамотою «За участь у підготовці та організації програми «Діти вулиці»; Грамотою від Благодійного фонду соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни тощо.

У 2010 році як найкращий соціальний партнер Державного центру зайнятості — виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, приватне підприємство «Робота Плюс» і тижневик «Пропоную роботу» були відмічені відомчою відзнакою.

Відзнака Блаженнійшого Володимира митрополита Київського і всієї України та Грамота Священного Синоду УПЦ, медаль св. Анни IV ступеня в номінації «Народна шана — за благодійну діяльність» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм» від Міжнародної Академії рейтингових технологій «Золота фортуна».

21 квітня 2011 року Науково-експертна рада Асамблеї ділових кіл нагородила керівника компанії вищою суспільною нагородою — Високим міжнародним суспільним «Орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» за активну соціальну та професійну діяльність, а компанії «Робота Плюс» було присуджено Знак відповідності «Висока конкурентоспроможність» з врученням медалі та диплома.

У листопаді 2012 року генеральний директор компанії стала переможницею першого національного конкурсу для жінок «Підприємницький талант України» (2012) і отримала Гран-прі. Президент УСПП, народний депутат, почесний член журі конкурсу «Підприємницький талант України 2012» Анатолій Кінах особисто привітав Наталію Олександрівну Ковріну Уяник з такою почесною нагородою.

За високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, розбудову позитивного іміджу держави 28 лютого 2013 року компанія «Робота Плюс», як учасник міжнародної презентаційно-іміджевої програми «Визнання року – 2012», була нагороджена почесним дипломом та золотою відзнакою.

Згідно загальнодержавного рейтингування підприємств України, за 2011-2012 роки, компанія «Робота Плюс» у КВЕД 74.40.0 «Рекламна діяльність» посіла 46-е місце. У зв’язку з цим компанія «Робота Плюс» була нагороджена та отримала «Національний Сертифікат» та пам’ятну медаль «Лідер галузі 2012» з золотим нанесенням.

 Золоте перо (2011, найкраще видання із працевлаштування)
 Золоте перо (2008, найкраще економічне видання з працевлаштування)
 Найкращий вітчизняний товар року (2008, найкращі засоби масової інформації)
 Найкращий вітчизняний товар року (2007, найкращі засоби масової інформації)

Примітки 

Підприємства, засновані 1996
Підприємства Києва